Cet article recense les  de Grande-Pologne, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Grande-Pologne compte 237 gminy, dont :
 116 rurales
 91 mixtes
 19 urbaines

Liste

Annexes

Liens internes 
 Gmina
 Liste des gminy